Yanqui U.X.O. — третій студійний альбом канадської пост-рок групи Godspeed You! Black Emperor. Альбом був виданий на лейблі Constellation 4 листопада 2002 року в Європі і через тиждень на інших частинах Землі.

Список композицій

Компакт-диск

Вініл

Примітки

Посилання